Obhájci titulu byli Arnaud Clément a Michaël Llodra, ti ve finále loňského ročníku porazili dvojici Bob Bryan/Mike Bryan.

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2008